La Bottière steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Serraval im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Aillon-le-Vieux im Département Savoie, Frankreich